Па́мятник И́горю Курча́тову — памятник советскому физику, изобретателю советской атомной бомбы, академику АН СССР Игорю Курчатову. Открытие состоялось 20 сентября 1971 года возле Института атомной энергии его имени. Авторами проекта являются скульптор Иулиан Рукавишников и архитекторы М. И. Богданов и М. Н. Круглов. В 1992 году памятник взят под государственную охрану.

Описание 
Бронзовый бюст учёного представляет собой его пятиметровую голову. Портретное сходство выражено в общих чертах, создавая впечатление, что скульптура сложена из отдельных крупных геометрических блоков. Статуя помещена на низкий цельноблочный постамент из чёрного полированного гранита по одним источникам или из лабрадорита — по другим. На пьедестале выбита только фамилия учёного. По замыслу автора монумент символизирует гениальность академика и величие его разума.

История 
Торжественное открытие памятника Игорю Курчатову состоялось 20 сентября 1971 года. На митинге с речами выступили секретарь МГК КПСС В. Н. Ягодкин, академик М. В. Келдыш, заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Государстинвого комитета Совета Министров СССР по науке и технике академик В. А. Кириллин, старший мастер Курчатовского института Е. В. Осташёв и директор института академик А. П. Александров. В своей речи академик М. В. Келдыш сказал: «Сегодня мы открываем памятник крупнейшему советскому учёному, одному из самых выдающихся физиков вашего времени, государственному и общественному деятелю, организатору науки».

В 2002 году его полностью отреставрировали. В 2015-м правительство Москвы запланировало очередную реставрацию памятника. Конкурс на её проведение объявили в апреле 2016-го, победителем стала «Реставрационная мастерская Наследие». В октябре методом лазерного сканирования создали 3D-модель монумента. С её помощью специалисты определили самые сложные детали статуи, объём загрязнений и разрушения. Работы завершили до конца года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курчатову
Скульптуры по алфавиту
Курчатову
Здания и сооружения, построенные в 1971 году в Москве
Скульптуры 1971 года